Сан-Чиприано () может означать:

 Сан-Чиприано-д’Аверса — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Казерта
 Сан-Чиприано-Пичентино — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно
 Сан-Чиприано-По — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Павия